Danny O’Shea ist der Name folgender Personen:

* Danny O’Shea (Schauspieler, 1901) (1901–1979), US-amerikanischer Schauspieler 
 Danny O’Shea (Eishockeyspieler) (Daniel Patrick O’Shea; * 1945), kanadischer Eishockeyspieler 
 Danny O’Shea (Fußballspieler) (Daniel O’Shea; * 1963), englischer Fußballspieler 
 Danny O’Shea (Schauspieler, II) (Daniel O’Shea), Schauspieler 
 Daniel O’Shea (Eiskunstläufer) (Danny O’Shea; * 1991), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Daniel O’Shea (Leichtathlet) (* 1989), neuseeländischer Hürdensprinter